Асенкова — фамилия. Известные носители:
 Асенкова, Александра Егоровна (1796—1858) — русская актриса.
 Асенкова, Варвара Николаевна (1817—1841) — российская театральная актриса.